Кервилл (Kerrville) — название нескольких населённых пунктов в США:

  — невключённая территория в штате Теннесси.
 Кервилл — город в штате Техас.